

Одіна — присілок, колишнє Євсинське сільське поселення, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Одіна — присілок, колишнє Малишенське сілсьське поселення, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Одіна — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Одіна — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Одіна — присілок, Цілинний округ, Курганська область
 Одіна — присілок, Шадрінський район, Курганська область
 Одіна — присілок, Юргінський район, Тюменська область